Dəhnə – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Dəhnə – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian